Тайманов — тюркське прізвище.

 Тайманов Исатай (1791—1838) — герой національно-визвольної боротьби казахського народу
 Тайманов Асан Дабсович (1917–1990) — казахський математик, фахівець у галузі топології та математичної логіки, академік АН Казахстану
 Тайманов Марк Євгенович (* 1926) — радянський шахіст, міжнародний гросмейстер, піаніст